Малая Круча () — село,
Великокручанский сельский совет,
Пирятинский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 47 человек.

Географическое положение 
Село Малая Круча находится на реке Удай, со всех сторон окружённое старицами.
выше по течению на расстоянии в 2 км расположен город Пирятин,
на противоположном берегу — село Великая Круча.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826—1840 годов

Деревня была приписана к Иоанно-Богословской церкви в Великой Круче

Примечания